Heinrich Fresenius ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Fresenius (Jurist) (1779–1864), deutscher Jurist und Abgeordneter 
 Heinrich Fresenius (Politiker) (1785–1846), deutscher Politiker
 Heinrich Fresenius (Chemiker) (1847–1920), deutscher Chemiker